Хэндли Пейдж «Галифакс» () — британский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик времён Второй мировой войны; современник знаменитого «Эвро Ланкастера», «Галифакс» оставался на вооружении до конца войны. 
Кроме Королевских ВВС, состоял на вооружении Австралийских ВВС, Новозеландских ВВС, Канадских ВВС, а также ВВС Франции, ВВС Пакистана и ВВС Египта.

Первый свой налёт "Галифаксы" совершили в ночь с 11 на 12 марта 1941 года на захваченный немцами французский порт Гавр.

За время службы в Королевских ВВС "Галифаксы" совершили 82 773 самолёто-вылета и сбросили 224 тыс. тонн авиабомб.

Всего, до апреля 1945 года, было построено 6178 "Галифаксов" различных модификаций; в небе и на аэродромах было потеряно 1833 самолета.

Тактико-технические характеристики 

Приведены данные модификации Mk.III.

Сравнение с другими аналогичными самолётами

Примечания

Литература

Ссылки 

Самолёты Handley Page
Бомбардировщики Великобритании
Бомбардировщики Второй мировой войны
Военная продукция English Electric